Утхайтхани:

 Утхайтхани — одна из 77-и провинций Таиланда.
 Утхайтхани — город в центральной части Таиланда, административный центр одноимённой провинции.